Ца́рство:
 Царство — разновидность монархии, в которой управляет царь.
 Царство () — иерархическая ступень научной классификации биологических видов.

В культуре
 «Царство» (2006) — аниме и манга об эпохе воюющих царств.
 «Царство» (2019) — фильм, киноадаптация одноимённой манги.
 «Царство» (, 2013—2017) — американский телесериал об эпохе Марии Стюарт.

См. также 
 Малхут (, Царство) — одна из 10 сефирот в каббале.